Джек Сен-Клер Ки́лби (, 8 ноября 1923 года, Джефферсон-Сити — 20 июня 2005, Даллас) — американский учёный. Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года за изобретение интегральной схемы в 1958 году в период работы в Texas Instruments (TI). Также он — изобретатель карманного калькулятора и термопринтера (1967).

Биография 

Родился в городе Джефферсон-Сити (штат Миссури, США). Окончил школу Great Bend High School (англ.) в Грейт-Бенде (англ. штат Канзас). Получил степень бакалавра в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне. В 1947 году получил степень магистра по электротехнике в Университете Висконсина-Милуоки, параллельно работал в компании Centralab в Милуоки.

С 1958 по 1983 годы работал в компании Texas Instruments в Далласе. В 1978—1985 годах — профессор Техасского сельскохозяйственного и машиностроительного университета.

Член Национальной инженерной академии США (1967). Национальная научная медаль США (1969).

См. также 
 Пионер компьютерной техники

Примечания

Ссылки 
 «Видео о Джеке Килби» , видеопрезентация от Texas Instruments.
 «Jack St. Clair Kilby» , biography by Texas Instruments.
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Дж. С. Килби. «Возможное становится реальным: изобретение интегральных схем». Нобелевская лекция . УФН, том 172, выпуск 9, сентябрь 2002
 Oral history interview with Jack S. Kilby — Институт Чарльза Бэббиджа, Миннесотский Университет, г. Миннеаполис. Interview covers Kilby’s entire career, including his education, work experiences at Centralab and Texas Instruments (TI), and his independent work after leaving TI in 1970.
 «Jack Kilby, Touching Lives on Micro and Macro Scales — By T.R. Reid» , The Washington Post (June 2005).
 http://economist.com/displaystory.cfm?story_id=4149389 
 Jack S. Kilby Patents
 [inventors.about.com/library/weekly/aa080498.htm/ Inventors of the Modern Computer]
 Kilby statue in Great Bend 

Физики США
Физики XX века
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Пионеры компьютерной техники
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американского философского общества
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Награждённые медалью почёта IEEE
Награждённые Национальной медалью науки США
Электротехники США
Лауреаты премии Гарольда Пендера
Лауреаты Вашингтонской премии
Лауреаты премии Киото
Персоналии:Texas Instruments
Действительные члены IEEE
Умершие от рака
Награждённые медалью Холли
Лауреаты премии Кледо Брунетти
Лауреаты премии Давида Сарнова
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Инженерного колледжа Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Инженерного колледжа Висконсинского университета в Мадисоне
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Майами